Чемпионат Европы по футболу 1997 среди юношей до 16 лет — пятнадцатый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Германии с 28 апреля по 10 мая 1997 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом в четвёртый раз стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 44 команды выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть и присоединились к сборной Бельгии — хозяйке турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место 
Этот матч также выявлял третьего участника от Европы на Чемпионат мира 1997

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Германии в 1997 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Апрель 1997 года
Май 1997 года
футбол юноши
Чемпионаты Европы в Германии